Wagnière ist der Familienname folgender Personen:

 Georges Wagnière (1862–1948), Schweizer Diplomat, Herausgeber des Journal de Geneve, 1918–1936 Gesandter in Rom
 Georges H. Wagnière (1933–2013), Schweizer Chemiker
 Jean-Louis Wagnière (1739–1802), Sekretär des französischen Philosophen Voltaire